Bijnaam van Muhammad Ali, Amerikaans bokskampioen.
 The Greatest (1977), film over Muhammad Ali.
 The Greatest (2009), film van Shana Feste.
 The Greatest (televisieprogramma), programma op VH1.
 The Greatest (Kenny Rogers), lied uit 1999.
 The Greatest (Michelle Williams), lied uit 2008.
 The Greatest (Ian Brown), muziekalbum uit 2005.
 The Greatest (Cat Power), muziekalbum uit 2006.
 The Greatest (Phunk Junkeez), muziekalbum uit 2010.
 The Greatest (Sia), lied uit 2016.